Hitzing ist der Familienname folgender Personen:

 Franka Hitzing (* 1966), deutsche Politikerin (FDP)

Hitzing ist der Name folgender Orte:
 Hitzing (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Hitzing (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hitzing (Thyrnau), Ortsteil der Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau, Bayern
 Hitzing (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Hitzing (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern

 Hitzing (Gemeinde Wilhering), Ortschaft der Gemeinde Wilhering, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hietzing
 Hitzling